Супердивизион 2000/2001 () — 37-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 2000/01 на сайте rsssf.com 

2000/2001
Алжир
Алжир
Спорт в Алжире в 2000 году
2001 год в Алжире
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2000/2001